Az 1943-as CCCF-bajnokság volt a torna második kiírása. A tornán négy csapat vett részt. A győztes az előző kiíráshoz hasonlóan ismét körmérkőzések után került ki.

Végeredmény

 Győzelem=2 pont
 Döntetlen=1 pont
 Vereség=0 pont

Külső hivatkozások
 A CCCF-bajnokság az RSSSF archívumában

CCCF-bajnokság
CCCF